Pregnandion, ili pregnan-3,20-dion, se može odnositi na:

 5α-Dihidroprogesteron (5α-pregnan-3,20-dion)
 5β-Dihidroprogesteron (5β-pregnan-3,20-dion)

Vidi još
 Progesteron (pregn-4-en-3,20-dion)
 Pregnanolon
 Pregnandiol
 Pregnantriol
 Pregna-4,20-dien-3,6-dion
 Hidroksiprogesteron

Прегнани